Alessandro Cesarini – cardinale italiano, vissuto nel XVI secolo
Alessandro Cesarini – cardinale italiano, vissuto nel XVII secolo